Kazimierz Imieliński – polski seksuolog
 Tomasz Imieliński – polski informatyk